Chaînon Fairweather, massif montagneux situé entre l'Alaska aux États-Unis et la Colombie-Britannique au Canada.
 Glacier Fairweather, glacier du chaînon Fairweather.
 Mont Fairweather, montagne du chaînon Fairweather.
 Cap Fairweather, cap en Alaska.

 Gordon Fairweather (1923-2009), avocat et homme politique canadien
 Jackie Fairweather (1967-2014), triathlète australienne
 Simon Fairweather (né en 1969), archer australien